Автомобильная промышленность Индии - одна из отраслей экономики Индии. Является одной из крупнейших в мире и одной из самых быстрорастущих в мире автомобильных отраслей. Производство легковых и коммерческих автомобилей в Индии является шестым по величине в мире, а по состоянию на 2016 год Индия вытеснила Южную Корею с пятого места и стала пятым по величине в мире производителем автомобилей.

Автомобильная промышленность Индии составляет 7,1% от валового внутреннего продукта страны (ВВП). При этом Индия является экспортером легковых автомобилей и имеет сильные ожидания роста экспорта на ближайшее будущее. В 2014-2015 финансовых годах, экспорт автомобилей вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, некоторые инициативы правительства Индии и крупных автомобильных игроков на индийском рынке, как ожидается, должны сделать Индию лидером на рынке двухколесных (2W) и четырехколесных (4W) транспортных средств в мире до 2020 года.

Основные статистические данные

Объем производства автомобилей

Производители легковых автомобилей в Индии

Индийские автомобильные компании 
Chinkara Motors: Beachster, Hammer, Roadster 1.8S, Rockster, Jeepster, Sailster
Force Motors: One
Hindustan Motors: Ambassador
ICML: Rhino Rx
Mahindra: Major, Bolero, Scorpio, Thar, Xylo, Verito, Genio, XUV 500, XUV 700, Quanto.
Premier Automobiles Limited: Sigma, RiO
San Motors: Storm
Tata Motors: Nano, Indica, Vista, Indigo, Manza, Indigo CS, Sumo, Grande, Venture, Safari, Xenon, Aria

Иностранные автомобильные компании в Индии

Автомобили произведенные или собранные в Индии

BMW India: 3 Series, 5 Series, 7 Series X1, X3.
Fiat India (в сотрудничестве с Tata Motors): Grande Punto, Linea.
Ford India: Figo, Fiesta Classic, Fiesta, Endeavour.
General Motors India

Chevrolet: Spark, Beat, Aveo U-VA, Aveo, Optra, Cruze, Tavera.

Honda Siel: Brio, Jazz, City, Civic, Accord.
Hyundai Motor India: Eon, Santro, i10, i20, Accent, Verna, Sonata.
Land Rover: Freelander 2
Maruti Suzuki: 800, Alto, WagonR, Estilo, A-star, Ritz, Swift, Swift DZire, SX4, Omni, Eeco, Gypsy, Ertiga
Mercedes-Benz India: B-Class, C-Class, E-Class, M-Class, S-Class.
Mitsubishi (in collaboration with Hindustan Motors): Lancer, Lancer Cedia, Pajero.
Nissan Motor India: Micra, Sunny, Evalia.
Renault India: Pulse, Duster, Scala, Fluence, Koleos.
Toyota Kirloskar: Etios Liva, Etios, Corolla Altis, Innova, Fortuner, Camry.
Volkswagen Group Sales India:
Audi India: A4, A6, Q3, Q5

Škoda Auto India: Fabia, Rapid, Laura, Superb.
Volkswagen India: Polo, Vento, Jetta, Passat

Транспортные средства продаваемые в Индии

Aston Martin: Vantage, Vanquish, Rapide, Virage, DB9, DBS, One-77.
 Audi: A7, A8, S4, S6, S8, Q7, TT, RS5, R8.
 Bentley: Arnage, Azure, Brooklands, Continental GT, Continental Flying Spur, Mulsanne.
 BMW: 5 Series GT, 6 Series, 7 Series, X5, X6, X6 M, M3, M5, M6 and Z4.
 Bugatti: Veyron.
 Chevrolet: Captiva.
 Ferrari: California, 458 Italia, 599 GTB Fiorano, FF.
 Fiat: 500, Bravo.
 General Motors: Hummer H2, Hummer H3.
 Gumpert: Apollo.
 Honda: Civic Hybrid, CR-V.
Hyundai: Santa Fe.
 Jaguar: XF, XJ, XK.
Koenigsegg: CCX, CCXR, Agera.
 Lamborghini: Gallardo, Aventador.
 Land Rover: Discovery 4, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover.
Maserati: Quattroporte, GranTurismo, GranCabrio.
 Maybach: 57, 62.
 Mercedes-Benz: CL-Class, GL-Class, R-Class, CLS-Class, SL-Class, SLK-Class, Viano, G-Class, SLS.
 MINI: Cooper, Cooper S, Convertible, Countryman.
 Mitsubishi: Montero, Outlander, Evo X.
 Nissan: Teana, X-Trail, 370Z, GT-R.
 Porsche: 997, Boxster, Panamera, Cayman, Cayenne, Carrera GT.
 Rolls Royce: Ghost, Phantom, Phantom Coupé, Phantom Drophead Coupé.
 Škoda: Yeti.
 Suzuki: Grand Vitara, Kizashi.
 Toyota: Prius, Land Cruiser, Land Cruiser Prado.
 Volkswagen: Beetle, Tiguan, Touareg, Phaeton.
 Volvo: S60, S80, XC60, XC90.

Производители коммерческих автомобилей в Индии

Индийские бренды
Force
Hindustan Motors
Premier
Tata
AMW
Eicher Motors

Совместное производство 
VE Commercial Vehicles Limited 
Ashok Leyland 
Mahindra Navistar 
Swaraj Mazda 
Kamaz Vectra

Иностранные бренды
Volvo
Tatra
MAN
Mercedes-Benz 
Daimler AG 
Rosenbauer
Scania
Iveco
Hino
DAF
Isuzu
Piaggio
Caterpillar Inc.
Урал

Ссылки 
 Индия стала третьим по величине автомобильным рынком мира // РГ, 9.01.2023

Примечания 

Экономика Индии
Индия